BPG peut signifier :
   ;
 2,3,Biphosphoglycérate, une molécule participant à la libération de l'oxygène par l'hémoglobine dans les tissus ;
 Better Portable Graphics, un format d'image.